Cryptocercus är ett släkte av kackerlackor. Cryptocercus ingår i familjen Cryptocercidae. 

Cryptocercus är enda släktet i familjen Cryptocercidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kackerlackor
Cryptocercus